Барбатос (от латинского «barbatus» — «бородатый», «старик», «философ») — в демонологии граф и герцог Ада, правящий тридцатью легионами демонов; имеет четырёх королей компаньонов, чтобы командовать своими легионами. Упоминается в «Малом ключе Соломона».

Может даровать способность говорить с животными, видеть прошлое и предсказывать будущее, примирять друзей и правителей; также он может привести людей к сокровищам, которые были сокрыты чарами магов.

См. также 
 Гоетия

Источники 
 Самуэль Лидделл МакГрегор Матерс,Алистер Кроули // Малый ключ царя Соломона. — 1904 г., переиздание 1995 года: ISBN 0-87728-847-X.

Демоны «Гоетии»
Демоны в христианстве